Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками. Цього разу лише Шрайвер брала участь, граючи в парі з Ганою Мандліковою. Вони вибули в першому колі. Яна Новотна і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши Патті Фендік і Мері Джо Фернандес з рахунком 7–6, 7–6.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main Draw  at page 2
 

Жінки, парний розряд
1990 в австралійському спорті